Johnson School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Johnson School (Delaware), ID-Nr. 79003313
 Johnson School (Massachusetts), ID-Nr. 85003416